Arthur Stanley peut faire référence à :

Arthur Stanley (homme politique) (1869–1947), homme politique conservateur britannique
Arthur Stanley (5e baron Stanley d'Alderley) (1875–1931), noble anglais et le gouverneur de Victoria
Arthur Jehu Stanley, Jr. (1901–2001), juge fédéral américain
Arthur J Stanley, footballeur anglais
Arthur Stanley (prêtre) (1815–1881), doyen de Westminster